Hartsburg (Illinois)
Hartsburg (Missouri)

Desambiguações de topônimos